Arondismentul Compiègne (în ) este un arondisment din departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Attichy
 Cantonul Compiègne-Nord
 Cantonul Compiègne-Sud-Est
 Cantonul Compiègne-Sud-Ouest
 Cantonul Estrées-Saint-Denis
 Cantonul Guiscard
 Cantonul Lassigny
 Cantonul Noyon
 Cantonul Ressons-sur-Matz
 Cantonul Ribécourt-Dreslincourt

Comune 

Compiègne